Ruské příjmení Babuškin () má více nositelů: 

Ivan Babuškin (1873–1906) – ruský politik a revolucionář
Michail Babuškin (1893–1938) – ruský letec, hrdina Sovětského svazu
Olesja Babuškina (* 1989) – běloruská gymnastka
Jefim Babuškin (1880–1927) – ruský revolucionář

Ruská příjmení